BPC est un code qui peut signifier :
 .

BPC est un sigle qui peut signifier :

en français
 biphényls polychlorés ;
 bataillon de parachutistes coloniaux ;
 bâtiment de projection et de commandement, une classe de porte-hélicoptères ;
 bits par caractère, une unité de mesure utilisée en compression de données ;
 bonnes pratiques cliniques, les principes à respecter lors d'un Essai clinique ;
 Banque parisienne de crédit, une banque créée en 1858 et intégrée à la banque Fortis en 2000 ;
 Banque populaire de Chine, la banque centrale de la République populaire de Chine ;
 Bloc populaire canadien, un parti politique provincial du Québec et parti politique fédéral du Canada, 1942-1947 ;

en anglais
 Bisphenol chloral ;
 British Phosphate Commission, une entreprise fondée en 1919 et ayant exploité les ressources en phosphate de Banaba, Nauru et l'île Christmas ;
 Bpitch Control, un label de musique électronique créé par la productrice et DJ Ellen Allien en 1997 ;
 Business Planning & Consolidations, un outil de planification et consolidation financière vendu par SAP.